Nuottaletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuottaletto (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Nuottaletto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar